Mojo může být:

 Mojo (časopis) – britský hudební časopis
Mojo (omáčka) – pokrm z Kanárských ostrovů
Mojo (film) – britský film z roku 1997
 Mojo (album) – album skupiny Tom Petty and the Heartbreakers z roku 2010
 Mojo Records – americké hudební vydavatelství
 Mojo (hoodoo) – talisman používaný v afroamerické magii hoodoo  
 George „Mojo“ Buford (1929–2011) – americký hudebník
 mobilní žurnalistika (, MoJo) – zpravodajství mobilním telefonem
 Mojo (software)